Д'єдонне́ — французьке прізвище.

 Альбер Д'єдонне (1889—1976) — французький актор, кінорежисер, сценарист.
 Жан Д'єдонне (1906—1992) — французький математик.

Французькі прізвища